Вале́рий Богомо́лов:
 Богомолов, Валерий Васильевич (род. 1944) — заместитель директора по науке ИМБП РАН.
 Богомолов, Валерий Николаевич (род. 1951) — российский политический деятель, дипломат, аудитор Счётной палаты.